Mostra – luogo o evento dove si collocano oggetti in visione al pubblico

Trasporti 
 Mostra – stazione della metropolitana di Napoli
 Stazione di Mostra – stazione ferroviaria di Napoli

Musica 
 Mostra – o facciata, dell'organo